SXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Srinagar (India)
 SXR – codice vettore ICAO di SkyExpress (Russia)
 sxr – codice ISO 639-3 della lingua saaroa